Населението на Обединеното кралство наброява близо 64,1 млн. души според оценка от юли 2013 г. Англичаните произлизат от смесването на дошлите от континента германски племена – англи, сакси, юти, както и датчани и нормани, със заварените местни келти. Така са се обособили четирите главни групи: англичани (около 80%), шотландци, ирландци и валийци (уелсци) върху келтско-саксонска и норманска основа. Уелсците се смятат за най-преки потомци на келтите. Те са запазили старинния си език. Шотландците представляват интерес със своите гайди и поли на карета, показващи принадлежност към различни кланове (родове).

Голям брой хора – европейци, азиатци и африканци (главно от бившите британски владения) – идват във Великобритания, за да учат и работят.

Средната гъстота на населението в страната е 241 души на кв. км, но в отделните области този показател е различен – в Англия – 350, в Уелс – 130, в Шотландия и в Северна Ирландия – 107 души. Близо 80% от населението живее в градовете. 1/3 от населението на страната живее в селищни съзвездия с население над 1 млн. души – агломерациите Голям Лондон, Голям Манчестър, Голям Бирмингам, Западен Йорк с център Лийдс, Клайдсайд с център Глазгоу, Мърсисайд с център Ливърпул, Южен Йорк с център Шефилд и Тайнсайд с център Нюкасъл.

Векове наред милиони англичани, ирландци, шотландци и уелсци са се изселвали в задморските владения от Британска Колумбия до Индия и Австралия.

Господстващата религия в страната е реформистката англиканска църква, но има католици, индуисти и мохамедани.

Численост 
Численост според преброяванията на населението:

Съставни части 
Численост на населението в съставните части на Обединеното кралство, според преброяванията на населението през годините:

Коефициент на плодовитост 
 2001 – 1.63
 2008 – 1.96
 Англия -1.94
 Уелс – 1.96
 Шотландия -1.8
 Северна Ирландия -2.1

Възрастова структура 
 0 – 14 години: 19% (мъже 5 816 313; жени 5 519 479)
 15 – 64 години: 65% (мъже 19 622 152; жени 19 228 938)
 65 години и нагоре: 16% (мъже 3 864 612; жени 5 459 970)

Данните са основани върху изследване от 2000 г.
(2009)

Естествен прираст 
По данни от 2000 г., естественият прираст е 0,25%. В сравнение със страни като Германия, България и Русия, демографските показатели са по-благоприятни.

Великобритания общо

Северна Ирландия

Шотландия

Раждаемост и смъртност 
Раждаемостта показва тенденция към намаляване.

Докато през 1900 г. е била 26‰, през 2000 г. е само 11,76‰. Смъртността е 10,38‰. Детската смъртност е ниска: 10,38‰.

Средно, на една жена се падат по 1,96 родени деца.

Етнически групи 
 англичани: 81,5%
 шотландци: 9,6%
 ирландци: 2,4%
 уелсци: 1,9%
 ълстърци: 1,8%
 западноиндийци, индийци, пакистанци и други: 2,8%

Вероятна продължителност на живот 
 средно за населението: 77,66 години
 мъже: 74,97 години
 жени: 80,49 години

Данните се основават на проучвания от 2000 г.

Полово съотношение 
След проучвания от 2000 г., данните за съотношението мъже/жени са следните:

 при раждане: 1,05 мъже/жени
 под 15 години: 1,05 мъже/жени
 15 – 64 години: 1,02 мъже/жени
 65 години и нагоре: 0,71 мъже/жени
 средно за населението: 0,97 мъже/жени

Грамотност 
Поданиците на Обединеното кралство на възраст 15 години и нагоре трябва да са покрили пет или повече годишно образование. През 1978 г. 99% са отговаряли на това изискване.

Езици 
 английски
 уелски (20% от населението на Уелс го говори – около 600 000 души)
 шотландската форма на келтски (около 60 000 души го говорят в Шотландия)
 ирландската форма на келтски (около 110 000 души го говорят в Северна Ирландия)

Религия 
 Англикани: 27 милиона
 Римокатолици: 9 милиона
 Мюсюлмани: 1,5 милиона
 Презвитерианци: 800 000
 Методисти: 760 000
 Сикхи: 400 000
 Джедаи: 390 000 (по данни от 2001 г.)
 Индуисти: 350 000
 Евреи: 300 000 (по данни от 1991 г.)

Източници